Shooting Gallery peut désigner :

Jeu vidéo 
 Shooting Gallery, un périphérique sorti en 1972 pour la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
 Shooting Gallery, le jeu de tir sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey, commercialisé avec le périphérique du même nom appelé  ;
 Shooting Gallery, un jeu vidéo sorti en 1987 sur Master System.

Cinéma 
 Shooting Gallery, une vidéo.

 Télévision 
 Shooting Gallery'', une série télévisée américaine